NGC 5889 (другое обозначение — PGC 54317) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Волопас.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5889
Волопас (созвездие)